Марх (нем. March) — многозначный термин.

Топоним 
 Марх (Брайсгау) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Марх (округ) — округ в Швейцарии. 
 Марх (Морава) — река в центральной Европе, левый приток Дуная.

Фамилия 
 Марх, Вернер (1894—1976) — немецкий архитектор.